Тревиранус () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Тревиранус, Готфрид Рейнхольд (1776—1837) — немецкий естествоиспытатель.
 Тревиранус, Готфрид (1891—1971) — немецкий политик времён Веймарской республики, бывший министр транспорта.
 Тревиранус, Лудольф Кристиан (1779—1864) — немецкий ботаник, врач.
 Тревиранус, Офиса (род. 1984) — самоанский регбист.